fra Petar iz Soli, kršćanski mučenik
 fra Petar Bošnjak (vikar Bosanske vikarije)
 Petar Bošnjak (nogometaš), hrvatski nogometaš